Ben Johnston peut désigner :
 Ben Johnston (1926-2019), un compositeur américain de musique contemporaine ;
 Ben Johnston (1978-), un joueur de rugby à XV anglais ;
 Ben Johnston (1980-), un batteur et chanteur écossais.